В 1995 году Россия являлась мировым лидером по запускам ракет космического назначения. Доля России в космических запусках составила 41 %.

Список космических запусков России в 1995 году

Статистика 
Количество запусков: 33

Успешных запусков: 31

Запуски по странам мира

См. также 
 Список космических запусков в 1995 году
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 
 Энциклопедия «Космонавтика» А.Железняков. Хроника освоения космоса